Kelmscott kan syfta på:

 Kelmscott, Oxfordshire, ort i England, Storbritannien
 Kelmscott, Western Australia, förort till Perth, Western Australia, Australien